Cet article recense les églises dédiées à saint Austremoine.

France 
 Église Saint-Austremoine, Égliseneuve-d'Entraigues, Puy-de-Dôme
 Église Saint-Austremoine, Issoire, Puy-de-Dôme

Saint-Austremoine